Suavodrillia är ett släkte av snäckor. Suavodrillia ingår i familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kägelsnäckor
Suavodrillia